Бригадный генерал Давид Падилья Арансибиа стал президентом в день переворота 24 ноября 1978 года и сформировал новый кабинет.

Примечания 

Списки правительств Боливии